

Geografia 
 Belcher – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato della Louisiana, in particolare nella parrocchia di Caddo
 Isole Belcher – arcipelago della parte meridionale della Baia di Hudson in Canada

Persone 
 Alan Belcher (1984) – lottatore di arti marziali miste statunitense

 Cookie Belcher (1978) – cestista statunitense
 David Belcher (1967) – canottiere australiano
 Edward Belcher (1799-1877) – navigatore britannico ed esploratore polare
 George Belcher (1875-1947) – pittore e disegnatore britannico
 Hiram Belcher (1790-1857) – politico americano
 Jem Belcher (1781-1811) – pugile inglese

 John Belcher (1841-1913) – architetto britannico
 Jovan Belcher (1987-2012) – giocatore di football americano
 Kevin Belcher (1967) – giocatore di baseball americano
 Mathew Belcher (1982) – velista australiano
 Nathan Belcher (1813-1891) – politico americano
 Page Belcher (1899-1980) – politico americano
 Patricia Belcher (1954) – attrice statunitense
 William J. Belcher (1883-1949) – pittore neozelandese